Beas (rivier), een rivier in Noord-India
Beas (Punjab), een plaats in de Punjab
Beas (Huelva), een gemeente in de Spaanse provincie Huelva
Beas de Granada, een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Beas de Guadix, een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Beas de Segura, een gemeente in de Spaanse provincie Jaén